UTC pode referir-se a:

Uberlândia Tênis Clube, um clube público estadual de Uberlândia 
Tempo Universal Coordenado, em inglês: Universal Time Coordinated
United Technologies Corporation, um conglomerado americano
UTC Participações, uma holding brasileira
UTC Engenharia, uma construtora brasileira

Desambiguações de siglas